Досрочные парламентские выборы в Лесото состоялись 3 июня 2017 года. Выборы были проведены на три года ранее, связи с выражением вотума недоверия действующему премьер-министру Пакалита Мосисили.

Предыстория 
Спустя три года после отставки, Пакалита Мосилили вернулся на должность премьер-министра на всеобщих выборов в феврале 2015 года в качестве лидера Демократического конгресса, победив премьер-министра Тома Табана от Всебасотского конвента. Однако в ноябре 2016 года было подписано соглашение между заместителем лидера Демократического конгресса, Моняном Молелеки и Томом Табаном, чтобы удалить Мосисили и установить Молелеки в качестве премьер-министра. Молелеки был отстранен от Демократического конгресса в декабре 2016 года и создал новую партию — Союз демократов в январе 2017 года.

12 февраля 2017 года Табане вернулся в Лесото из самоотверженного изгнания, заявив, что премьер-министр Мосисили больше не является представителем парламентского большинства и пообещал отправить его в отставку, выразив вотум недоверия. Он утверждал, что он рисковал жизнью, возвращаясь.

Избирательная система 
Национальное собрание Лесото состоит из 120 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе. Из них 80 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах, остальные 40 — по единому национальному округу по партийным спискам.

Результаты

Примечания

Комментарии

Источники 

2017 год в Лесото
Лесото
Выборы в Лесото